Gasare kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Gasare (vattendrag i Burundi, Muyinga), 
 Gasare (vattendrag i Burundi, Kirundo), 

Robotskapade Burundiförgreningar